Hermann von Pückler ist der Name folgender Personen:

 Hermann von Pückler-Muskau (1785–1871), deutscher Standesherr, Gartengestalter und Schriftsteller
 Hermann Erdmann Konstantin von Pückler (1797–1892), preußischer General; Oberhof- und Hausmarschall von Wilhelm I.